El Torneig de Lausana 2019, oficialment conegut com a Ladies Open Lausanne 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juliol de 2019 al Tennis Club Stade Lausanne de Lausana, Suïssa. Aquesta fou la primera edició disputada en aquesta ciutat, ja que les anteriors s'havien disputat a Gstaad.

La francesa Fiona Ferro va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019